Rock Falls kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rock Falls (Illinois)
Rock Falls (Iowa)